Okręty US Navy o nazwie USS  "Tonkawa":

 Pierwszy "Tonkawa" (ATA-176) był okrętem pomocniczym, którego stępkę położono 30 stycznia 1944.
 Drugi "Tonkawa" (YTB-710) był holownikiem portowym typu Hisada, który miał być zbudowany w San Pedro, ale kontrakt na budowę został anulowany 1 października 1945.

Tonkawa